Мірела Демірева (,  28 вересня 1989, Софія, Болгарія) — болгарська легкоатлетка, що спеціалізується на стрибках у висоту, срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року.

Кар'єра

Посилання 
 

Болгарські стрибуни у висоту
Болгарські срібні олімпійські медалісти
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2016
Легкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Болгарські легкоатлетки
Призери чемпіонатів Європи з легкої атлетики
Уродженці Софії